

Свиноїдово — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Свиноїдово — селище, Митищинський міський округ, Московська область